Цепия, Сепия — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 111 км по правому берегу реки Колва. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки в 18 км к северу от посёлка Ныроб. Река течёт на юг по холмистой ненаселённой местности Полюдова кряжа. Приток — Большая Закаменка (правый). Впадает в Колву у нежилой деревни Цепия.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100006550
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100655
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Колвы (приток Вишеры)
Реки Чердынского района